Переможця кубка світу з біатлону 2014–15 у загальному заліку серед чоловіків було визначено за результатами 25 гонок, що відбулися впродовж 10 етапів кубка світу, включно з Чемпіонатом світу. Його було нагороджено «Великим кришталевим глобусом». Торішній володар трофею — Мартен Фуркад із Франції.

Лауреати сезону 2013-14

Гонки

Поточна таблиця

Виноски  

Кубок світу з біатлону 2014-15
2014 у біатлоні
2015 у біатлоні